Broms är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anna Broms (1862–1890), finländsk pedagog
 Bengt Broms, flera personer
 Bengt Broms (ingenjör) (född 1928), svensk geotekniker, professor
 Bengt Broms (jurist) (född 1929), finländsk jurist
 Birgit Broms (1924–2008), svensk målare
 Bo Broms (1919–2012), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör och företagsledare
 Carl Gustaf Broms (1756–1833), svensk affärsman och riksdagsman
 Erik Broms (1886–1960), svensk försäkringsman
 Gustaf Emil Broms (1849–1903), svensk industriman och mecenat
 Helen Broms Sandberg (född 1961), svensk målare, tecknare och skulptör
 Staffan Broms (1917–1995), svensk sångare och gitarrist
 Tage Broms (1916–1988), svensk militär
 Uno Broms (1888–1974), svensk militär och försäkringsman

Svenska efternamn